Buddinge (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Gladsaxe
 Buddinge (plaats)